Fotbollsallsvenskan 1986 vanns av Malmö FF. Vårsäsongen spelades 19 april-29 juni 1986 och höstsäsongen spelades 13 juli-5 oktober 1986. Slutspelet spelades 15 oktober-1 november 1986, och även där vann av Malmö FF och blev svenska mästare genom att besegra AIK i finalspelet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

SM-Slutspel

Slutspelsträd

Tabellplacering

Semifinaler

Finaler 

Malmö FF svenska mästare 1986.

Skytteligan

Allsvenskan 
 13 mål: Johnny Ekström, IFK Göteborg
 10 mål: Peter Karlsson, Kalmar FF
 9 mål: Ulf Eriksson och Peter Gerhardsson, båda Hammarby IF; Lasse Larsson, Malmö FF samt Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg

SM-slutspelet 
 3 mål: Mats Magnusson och Lasse Larsson, båda Malmö FF

Publiksiffror

Högsta publiksiffror

Allsvenskan 
 32 822: Örgryte IS–IFK Göteborg 0–1, Nya Ullevi den 29 maj 1986
 19 926: IFK Göteborg–Örgryte IS 4–1, Nya Ullevi den 1 september 1986
 14 424: Djurgårdens IF–Hammarby IF 1–3, Stockholms Stadion den 5 maj 1986

SM-slutspelet 
 16 816: Malmö FF–AIK 5–2, Malmö Stadion den 1 november 1986

Högst publiksnitt per lag 
 7 822: IFK Göteborg
 6 112: Örgryte IS
 5 844: Djurgårdens IF

Lägsta publiksiffror
468: Djurgårdens IF–IF Elfsborg 3–0, Stockholms stadion den 5 oktober 1986
578: Kalmar FF–Djurgårdens I 3–1, Fredriksskans IP den 27 september 1986

Svenska mästarna 
 Tränare: Roy Hodgson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1986
1986
Fotbollssäsongen 1986